Wild Dances kan avse:

 Wild Dances (album) – ett musikalbum av den ukrainska sångerskan Ruslana
 Wild Dances (sång) – låten som Ruslana ställde upp med i Eurovision Song Contest 2004